Der Name Mutten bezeichnet verschiedene Orte:

 Mutten GR, Ortsteil von Thusis im Kanton Graubünden, Schweiz
 Mutten (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern, Deutschland
 Mutten (Signau), Ortsteil der Gemeinde Signau im Kanton Bern, Schweiz